Гран-при Шве́ции () — этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Проводился с  по  годы на трассе «Андерсторп». В первом Гран-При Швеции победу одержал гонщик McLaren Денни Халм, в последнем — пилот Brabham Ники Лауда.

После смерти шведских гонщиков Ронни Петерсона и Гуннара Нильссона в 1978 году интерес к Формуле-1 в Швеции пошёл на спад, в связи с этим организаторы гонки, у которых имелись финансовые трудности, отозвали свою заявку на проведение Гран-При в  году.

Победители Гран-при

1933—1967

Чемпионат мира «Формулы-1» 

Швеция